Abbreviazione del laqab arabo al-Muqtadir bi-llāh usato da sovrani musulmani e che significa "Reso potente da Dio".

Al-Muqtadir – sovrano della dinastia dei B. Ḥūd, che regnò a Saragozza (al-Andalus) nell'XI secolo
Al-Muqtadir – califfo abbaside che regnò a Baghdad nel X secolo